Антонян, Арташес:
 Антонян, Арташес Мексович (род. 1980) — армянский футболист.
 Антонян, Арташес Саркисович — белорусский спортивный комментатор, радиоведущий, телеведущий, армянского происхождения.